Роџер Федерер је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Томаша Бердиха резултатом 6-0, 6-7(4-7), 6-2.

Носиоци 

  'Роџер Федерер (победник)
  Никола Кифер (повукао се пре почетка турнира)
  Јарко Нијеминен (друго коло)
  Маркос Багдатис (прво коло)

<li> Томаш Бердих (финалиста)
<li> Томи Хас (полуфинале)
<li> Оливије Рохус (четвртфинале)
<li> Кристоф Влиген (полуфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2006.